Националният отбор по волейбол на САЩ представя страната на международни турнири и състезания. Тимът е участвал на 9 олимпийски игри и има 3 златни медала и един бронзов.

Отборът е световен шампион през 1986.

Олимпийски игри

Световна лига по волейбол 
 1990 – 7 място
 1991 – 6 място
 1992 – 3 място
 1993 – 9 място
 1994 – 12 място
 1995 – 10 място
 1996 – не участва
 1997 – не участва
 1998 – не участва
 1999 – не участва
 2000 – 6 място
 2001 – 9 място
 2002 – не участва
 2003 – не участва
 2004 – не участва
 2005 – не участва
 2006 – 10 място
 2007 – 3 място
 2008 – 1 място
 2009 – 6 място
 2010 – 8 място
 2011 – 7 място
 2012 – 2 място

Външни препратки 
 Официална страница

САЩ
Волейбол в САЩ